Miejscowości w USA:
 Barstow – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Barstow – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Ward
 Barstow – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Ferry